Spindasis waggae är en fjärilsart som beskrevs av Sharpe 1898. Spindasis waggae ingår i släktet Spindasis och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Juvelvingar
waggae